Підніжка  (східці) — приступка, пристрій у вигляді східців для входу у карету, машину, вагон тощо
 Підніжка — деталь ткацького верстата, яким приводять у рух начиння (ремізки)
 Підніжка — удар по нозі (наприклад у футболі) або підставляння ноги з метою збити з ніг
 Підніжка — перешкода

Посилання